Желание (вожделение, хотение):
 Желание:
 внутреннее стремление, влечение к осуществлению чего-либо, к обладанию чем-либо.
 любовное влечение, вожделение. 
 «Желание» — название нескольких художественных фильмов различных стран и времен.

См. также 
 Желанье, село Ореховенской волости
 Желанья